Francis Giacobetti (1939-), photographe et réalisateur français
 Olivia Giacobetti (1966-), parfumeuse française
 Pietro Amico Giacobetti (1558-1616), compositeur italien
  (1956-) joueur de football argentin
  (1922-1988), chanteur et auteur-compositeur italien